Rio Parima kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Parimé, vattendrag, Roraima, 
 Rio Parima (vattendrag i Brasilien), Roraima, 

Robotskapade Brasilienförgreningar